Ketels ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Alwin Ketels (1913–2017), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL
 Helmut Ketels (1927–2014), deutscher Tänzer und Schauspieler
 Max Ketels (1889–1968), Kaufmann und Hamburger Senator
 Rodney Ketels (* 1954), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler